Конёк — уменьшительно-ласкательное от конь:
 Конёк (князёк, охлупень) — элемент конструкции крыши здания, самая верхняя его часть.
 Конёк — конец охлупня, выполненный в виде головы лошади (или птицы).
 Конёк — что-то излюбленное кем-то, любимое занятие, хобби.
 Конёк — мыс в Выборгском районе Ленинградской области, на северо-восточном побережье Финского залива, между бухтами Портовой и Дальней.

Коне́к:
 Конек (сосуд) — кожаный сосуд для кумыса.
 Конек — прежнее название села Благодатное в Джанкойском районе Крыма.

См. также 
 Конёк-Горбунок (значения)
 Конь (значения)
 Коньки (значения)

Примечания